Florentinus ist der Name von:
 Titus Aninius Sextius Florentinus, Statthalter von Petra im 2. Jahrhundert
 Florentinus (Jurist), römischer Jurist der Kaiserzeit
 Florentinus (Rom), Präfekt von Rom unter Stilicho
 Florentinus (Dichter), lateinischer Dichter des 6. Jahrhunderts
 Codex Florentinus, Handschrift von Bernardino de Sahagún über die Geschichte der Azteken
 Littera Florentina (auch Codex Florentinus), Digestenhandschrift
 Thaddaeus Florentinus, siehe Taddeo Alderotti

Siehe auch:
 Florentin (Begriffsklärung)
 Florentius
 Florentianus